Râul Groapa poate avea următoarele semnificații:

 Groapa afluent al Barcău
 Groapa afluent al râului Lonea
 Groapa afluent al râului Pleșcoaia
 Groapa afluent al râului Repedea
 Groapa Apei
 Groapa Balmezului
 Groapa Balmoșului
 Groapa Copacului
 Groapa cu Var
 Groapa de Aur
 Groapa Largă
 Groapa lui Simion
 Groapa Mare
 Groapa Nedeuța
 Groapa Pârâului
 Groapa Pietroasă afluent al râului Aita
 Groapa Pietroasă afluent al râului Mărcușa
 Groapa Podului
 Groapa Seacă afluent al râului Jieț
 Groapa Seacă afluent al râului Lotru
 Groapa Secuilor
 Groapa Văii 
 Gropata Lungă
 Gropata Scurtă

Dezambiguizare